De oblast Charkov (Oekraïens: Харківська область, Charkivska oblast) is een in het noordoosten van Oekraïne gelegen oblast, die grenst aan de Russische Federatie. De oblast werd gesticht op 27 februari 1932; voor die tijd stond het gebied bekend als Slobodsko-Oekraïense goebernia (1796-1835) en Goebernia Charkov (1835-1932). Ruim de helft van de bevolking woont in de hoofdstad, de gelijknamige stad Charkov, die van 1919 tot 1934 ook hoofdstad van de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek was. (52.000 inwoners).

De belangrijkste rivier van de oblast Charkov is de Donets.